Le Wave de Milwaukee (en anglais : Milwaukee Wave) est une équipe professionnelle de football en salle, basée à Milwaukee dans l'État du Wisconsin. L'équipe a été fondée en 1984 et elle évolue dans la Major Indoor Soccer League.

Palmarès 
 Champion MISL (4): 1997-1998 NPSL Champions, 1999-2000 NPSL Champions, 2000-2001 NPSL Champions, 2004-2005 MISL Champions
 Titres de division (7): 1997-1998 NPSL Central Division, 1999-2000 NPSL North Division, 2000-2001 NPSL National Conference, 2001-2002 MISL Regular Season Champions, 2002-2003 MISL Western Division, 2003-2004 MISL Central Division, 2004-2005 MISL Regular Season Champions

Histoire

Saison par saison

Effectif actuel (2022)

Entraîneurs 
 1984-1985, Dave Johnson
 1985-1986, Mike Custer
 1985-1986, Dave Johnson
 1986-1990, John Dolinsky
 1986-1987, Mike Custer
 1990-1992, Johan Aarino
 1992-présent, Keith Tozer

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Major Indoor Soccer League
 U.S. Cellular Arena

Lien externe 
 

Franchise MISL
Wave